Shigeru Sakurai (Ibaraki, 29 de junho de 1979) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro. Atualmente defende o Vegalta Sendai.

Ligações externas 
Perfil em Ogol
Perfil em Soccerway

Goleiros do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei
Futebolistas do Montedio Yamagata
Futebolistas do Ventforet Kofu